Рибера има више значења:
 Рибера (Агриђенто)
 Рибера (Пјаченца)
 Хосе де Рибера